Il ritorno di Godzilla (film 1966) (Gojira, Ebira, Mosura: Nankai no Daikettō) di Jun Fukuda
Il ritorno di Godzilla (film 1984) (Gojira) di Kōji Hashimoto